Oreohelix alpina är en snäckart som först beskrevs av Elrod 1901.  Oreohelix alpina ingår i släktet Oreohelix och familjen Oreohelicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
alpina